Asseo ist der Familienname folgender Personen:

 David Asseo (1914–2002), Großrabbiner der Türkei
 Renée Asseo (1925–2012), französische Drehbuchautorin